Vilotić ():
 Milan Vilotić (* 1986), srpski nogometaš (en)
 Stevan "Ćele" Vilotić (* ?, [?]), jugoslavenski nogometni menadžer (Srbija, Hrvatska) (en)